Thomas, Tom ou Tommy Banks sont des noms pouvant faire référence à:

Arts
Thomas Banks (1735-1805), sculpteur anglais
 (1828-1896), peintre et portraitiste britannique
Tommy Banks (1936-2018), musicien et homme politique canadien
, personnage du soap britnannique EastEnders

Sports
 (1858-?), joueur de rugby anglais
 (1867-1919), joueur australien de football australien
Tommy Banks (né en 1929), joueur de football anglais
 (né en 1948), joueur américain de football américain
Tom Banks (né en 1994), joueur de rugby australien
 (né vers 1979), joueur américain de football américain
, joueur de rugby anglais
, joueur de rugby anglais

Autres
 (1587-1634), homme d'église anglican
 (1765-1854), avocat et généalogiste britannique
 (1835-1915), homme politique américain de Géorgie
 (né en 1949), professeur et physicien américain
 (né en 1989), chef cuisinier britannique

Voir aussi

Banks, Tom